Myodopsylla är ett släkte av loppor. Myodopsylla ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fladdermusloppor
Myodopsylla